Cannavacciuolo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Canavacciuolo, Cannavacciolo, Cannavacciuoli, Cannavaciuolo.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente campano, è presente prevalentemente nel napoletano e salernitano.

Potrebbe derivare dal termine canovaccio, indicante il mercante di stracci.

In Italia conta circa 466 presenze.

La variante Cannavacciolo è napoletana; Canavacciuolo, Cannavacciuoli e Cannavaciuolo sono quasi unici.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani